О’Киф, О’Кифф (; ) — ирландская фамилия. Известные носители:

 О’Киф, Джоди Лин (род. 1978) — американская актриса и модель.
 О’Киф, Джон (род. 1939) — американско-британский невролог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2014 года.
 О’Киф, Джонни (1935—1978) — австралийский певец, которого относят к числу пионеров рок-н-ролла.
 О’Киф, Джоэл (род. 1985) — австралийский певец и рок-музыкант, основатель группы Airbourne.
 О’Киф, Наташа (род. 1987) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 О’Киф, Майкл (род. 1955) — американский актёр.
 О’Кифф, Джорджия (1887—1986) — американская художница.

Другое 
 (6585) О’Киф — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

Примечания